Wyżyna Weldów – wyżyna w południowej Afryce
 Niski Weld
 Średni Weld
 Wysoki Weld

Miasta w USA:
 Weld – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Weld (ang. Weld Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Weld (ang. Weld County) – w stanie Kolorado
Muzyka:
 Weld (album) – album Neila Younga

Zobacz też :
 Welt